Матс Кнустер (; ) — нидерландский футболист, защитник клуба «Ференцварош».

Клубная карьера 
Кнустер — воспитанник клуба «Фейеноорд». Летом 2019 года Матс перешёл в «Хераклес». 9 февраля года в матче против амстердамского «Аякса» он дебютировал в Эредивизи. 20 декабря 2020 года в поединке против «Херенвена» Матс забил свой первый гол за «Хераклес». Летом 2022 года Кнустер на правах свободного агента подписал контракт с венгерским «Ференцварошом». 31 июля в матче против «Академия Пушкаша» он дебютировал в чемпионате Венгрии.

Международная карьера 
В 2015 году в составе юношеской сборной Нидерландов Кнустер принял участие в юношеском чемпионате Европы в Болгарии. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии и Италии.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Хераклес»